bł. Rajmund z Carbony (zm. 1242) – francuski franciszkanin, męczennik
 bł. Rajmund Llull (1232–1315) – hiszpański filozof, misjonarz, męczennik
 bł. Rajmund z Kapui (ok. 1330–1399) – włoski dominikanin
 bł. Rajmund Grimaltós Monllor (1861–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Rajmund Joachim Castaño González (1865–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Rajmund Peiró Victori (1891–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Rajmund Marcin Soriano (1902–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Rajmund Wincenty Vargas González (1905–1927) – meksykański męczennik
 bł. Rajmund Stefan Bou Pascual (1906–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Rajmund